

Architettura 
 Palazzo Pepoli – edificio storico di Bologna
 Palazzo Pepoli Campogrande – edificio storico di Bologna
 Torretta Pepoli – edificio di gusto eclettico di Erice

Famiglie 
 Pepoli –  famiglia gentilizia bolognese

Geografia 
 Castiglione dei Pepoli – comune della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna

Persone 
 Agostino Pepoli – letterato e mecenate italiano
 Carlo Pepoli – poeta, politico e librettista italiano
 Gioacchino Napoleone Pepoli – politico italiano, senatore del Regno d'Italia e sindaco di Bologna
 Taddeo Pepoli – politico, giurista e cambiatore italiano, signore di Bologna

Pagine correlate 
 Ugo Pepoli (disambigua)